Алексе́й Алекса́ндрович Марты́нов (—) — русский архитектор, археолог и реставратор, автор ряда трудов по истории архитектуры и москвоведению. Московский городовой архитектор, один из учредителей Московского архитектурного общества.

Биография 
Родился  года. Происходил из дворянской семьи, сын смотрителя Малороссийского богадельного дома Александра Алексеевича Мартынова (1792—1863). Брат художника и москвоведа Н. А. Мартынова (1822—1895).

Был зачислен в службу с 13 января 1832 года.

В 1833—1840 годах учился в Московском дворцовом архитектурном училище (МДАУ). Во время учёбы подготовил доклад «Об архитектуре в России до XVIII столетия». В 1840 году окончил МДАУ по программе (дипломная работа) «Онежский монастырь» со званием архитекторского помощника 3-го класса. В 1841 годы был назначен на должность архитекторского помощника в Московскую дворцовую контору. В том же году под руководством К. А. Тона участвовал в строительстве Большого Кремлёвского дворца. В этот период Мартынов подготовил ряд работ по истории древних московских зданий, которые принесли ему широкую известность. В 1850 году параллельно службе в Московской дворцовой конторе был определён архитектором во Второй Московский кадетский корпус, где служил до 1856 года.

Неоднократно получал подарки: в 1846 году — два перстня с бриллиантами и золотую табакерку; в 1847 году — жемчужную булавку; в 1849 году — золотую табакерку и бриллиантовый перстень, в 1850 году — драгоценную булавку; в 1851, 1854 и 1858 годах — бриллиантовые перстни. В 1851 году награждён Демидовской премией Академии наук (за 2-е издание «Русской старины…»). В 1852 году награждён орденом Св. Анны 3-й степени. В 1855 году занимался реставрацией соборов Московского кремля и был включён в состав комиссии по реставрации палат Романовых перед коронацией Императора Александра II — Мартынов был прикомандирован к Оружейной палате. За труды в комиссии он был награждён орденом Св. Станислава 2-й степени.

В 1861 году был удостоен звания почётного вольного общника Императорской Академии художеств. В том же году он был назначен архитектором Московского Главного архива министерства иностранных дел. Уволился из Московской дворцовой конторы в 1864 году. В 1870 году под руководством Мартынова в Троицкой башне Кремля был устроен архив Министерства Императорского двора, за что он был награждён орденом Св. Анны 2-й степени и 8 апреля 1873 года произведён в действительные статские советники. В январе 1874 года был назначен городским архитектором Московской городской управы. В 1877 году получил орден Св. Владимира 3-й степени. С 1878 года являлся архитектором Городской и Тверской частей Москвы. Работал участковым архитектором до 1889 года (с 1886 — Лефортовская часть, 2-й и 4-й участки Мещанской части). С 1880 года — городской архитектор при Московской городской думе; в этом же году был награждён орденом Св. Станислава 1-й степени.

В 1880 году выступил с уточнёнными данными о месте рождения в Москве А. С. Пушкина, впоследствии дополненными С. К. Романюком. В 1881 году занимался сооружением трона в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. В 1882 году Мартынов вместе с архитектором Н. В. Никитиным совершил поездку в Ростов и составил список его древних зданий. С 1883 года занимал должность канцеляриста Московской дворцовой конторы. В 1889 году входил в состав комиссии по обследованию покрытий церквей Владимира.

В 1867 году стал одним из учредителей, затем почётным членом Московского архитектурного общества. С 1869 года — член-корреспондент, а с 1871 года — действительный член Московского археологического общества. В 1886−1887 годах был членом Комиссии Московского археологического общества по сохранению древних памятников. Автор ряда трудов по истории русской архитектуры и краеведению. Кроме российских наград был отмечен иностранными орденами: гессенский Филиппа Великодушного 3-й ст. (1854), прусский Красного орла 3-й степени (1856), баденский Церингенского льва кавалерский крест (1862), вюртембергский Короны 3-й ст. (1866), Саксен-Эрнестинского дома командорский крест 1-го класса (1874), Вендской короны командорский крест (1875).

Похоронен на Ваганьковском кладбище (13 уч.). Могила А. А. Мартынова отнесена к объектам культурного наследия регионального значения.

Проекты и постройки 

 Наблюдение за постройкой при церкви Св. Георгия Победоносца (1841, Коломенское);
 Надзор за реконструкцией Петровского путевого дворца (1842—1843, Ленинградский проспект, 40);
 Хозяйственные постройки усадьбы Поречье графа С. С. Уварова (1848, Уваровка Московской области);
 Пристройка трапезной и придела Владимирской иконы Божией Матери к храму Троицы Живоначальной в Троицкой слободе (1851, Второй Троицкий пер., 8, стр. 1);
 Приспособление Троицкой башни Кремля для Архива Министерства императорского двора (1870, Московский Кремль);
 Перестройка церкви Малое Вознесение (1876, Большая Никитская улица, 18);
 Доходный дом (1870-е, Тверской бульвар, 19), перестроен;
 Пассаж Сан-Галли (1883, Кузнецкий Мост, 11), перестроен, позднее восстановлен. Объект культурного наследия регионального значения.

Сочинения и публикации 
 Речь об архитектуре в России до XVIII столетия (, 1838);
 Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества (, 1846—1859, вып.1—12.; совместно с И. М. Снегирёвым); (см. 3-е изд. выпуск 1);
 Памятники древнего художества в России (, 1850—1854);
 Знаменский монастырь и палата бояр Романовых (, 1857, 1861, совместно с И. М. Снегирёвым);
 Русские достопамятности — , 1862—1865 (2-е изд., 1877—1883); (см. том третий);
 Москва. Подробное историческое и археологическое описание города (, 1865, 2 изд., 1875, текст И. М. Снегирёва);
 Дворцовое село Измайлово, родовая вотчина Романовых (, 1866);
 Названия московских улиц и переулков, с историческими объяснениями — , 1878 (2-е изд.. — , 1881; 3-е изд., 1888);
 Большая Никитская улица // Известия Московской городской думы. 1877. Вып. 5. С. 17-25;
 Тверская улица // Известия Московской городской думы. — 1877. — Вып. 8;
 Большая и Малая Дмитровка // Известия Московской городской думы. 1877. Вып. 8;
 Месторождение Александра Сергеевича Пушкина. По розысканиям А. А. Мартынова. — , 1880;
 Подмосковная старина. Описание различных подмосковных сёл, монастырей и церквей. — , 1889;
 Anciens monuments des en virons de Moscou (, 1889);
 Государев Хамовный двор в Московской Кадашевской слободе : (Постройка на нём новых зданий в 1658—1661 гг.) — , 1895.

Семья 
Жена: Юлия Николаевна (? — 20.10.1859)

Дочь: Юлия (род. 1846) — была замужем за Сабуровым. В 1891—1896 годах А. А. Мартынов жил у них на квартире в Ваганьковском переулке. В последние годы А. А. Мартынов жил в Долгом переулке, в доме Большаковых.

Примечания

Литература 
 
 
 
 РГАДА. Ф. 1239.— Оп. 3. — Ч. 3. — Д. 7210.

Ссылки 
 
 

Архитекторы Москвы
Архитекторы Российской империи
Археологи Российской империи
Члены Московского архитектурного общества
Члены Московского археологического общества
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Авторы книг по архитектуре из России
Историки архитектуры
Краеведы Москвы
Писатели России XIX века
Выпускники Московского дворцового архитектурного училища
Действительные статские советники